Rautiainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Pasi Rautiainen (né en 1961), joueur finlandais de football

 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois